Литава (приток Крупиницы)
 Литава (приток Свратки)